999 - o ano
999 (banda) - banda inglesa de punk rock formada em 1976
999 (álbum) - EP da banda portuguesa The Temple

0999